Lehtinen ist ein finnischer Familienname. Namensträger sind:

 Ileana Ros-Lehtinen (* 1952), amerikanische Politikerin
 Jarmo Lehtinen (* 1969), finnischer Rallyebeifahrer
 Jere Lehtinen (* 1973), finnischer Eishockeyspieler
 Lasse Lehtinen (* 1947), finnischer Politiker
 Lauri Lehtinen (1908–1973), finnischer Leichtathlet
 Lauri Lehtinen (Fußballspieler) (1909–1991), finnischer Fußballspieler 
 Matti Lehtinen (1922–2022), finnischer Opernsänger (Bariton)
 Mika Lehtinen (* 1975), finnischer Eishockeyspieler
 Miro Lehtinen (* 1990), finnischer Unihockeyspieler
 Pekka Taisto Lehtinen (* 1934), finnischer Arachnologe
 Rauno Lehtinen (1932–2006), finnischer Komponist
 Silja Lehtinen (* 1985), finnische Seglerin
 Susanna Lehtinen (* 1983), finnische Fußballspielerin